Санта-Эулалия-дель-Кампо (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 80.9 км². Население — 1152 человека (на 2010 год). Расстояние — 34 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля